Целиковская — женская форма русской фамилии Целиковский.

Известные носители 
 Целиковская, Людмила Васильевна (1919—1992) — советская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР.
 Целиковская, Тамара Алексеевна (1935—2019) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины (1995).